El XXXIV Campeonato Europeo de Gimnasia Artística se celebró en Mersin (Turquía) entre el 9 y el 20 de diciembre de 2020 bajo la organización de la Unión Europea de Gimnasia (UEG) y la Federación Turca de Gimnasia.

Originalmente el campeonato iba a realizarse en dos sedes: las competiciones masculinas en Bakú (Azerbaiyán) entre el 27 y el 31 de mayo y las femeninas en París (Francia) entre el 29 de abril y el 3 de mayo. Pero debido a la pandemia de COVID-19 ambos eventos fueron cancelados.

Calendario

Resultados

Masculino

Femenino

Medallero

Referencias

Enlaces externos
Pág. de la UEG – Campeonato masculino .
Resultados oficiales – Campeonato masculino .
Pág. de la UEG – Campeonato femenino .
Resultados oficiales – Campeonato femenino .

2020
Gimnasia en 2020
Azerbaiyán en 2020
Deporte en Francia en 2020
Gimnasia Artistica